O Apócrifo de Samuel é um dos manuscritos de Qumram deixado pela comunidade nazarita do Mar Morto em Engedi.

Encontrado na Gruta 4 e catalogado como 4Q160, é aparentemente datado do século II aC, num trabalho de J.M. Allego.

Estes fragmentos seguem o conteúdo do primeiro livro de Samuel e além de uma breve narração, é constituída também por uma oração, um dialogo entre Samuel e Eli e um discurso auto-biográfico.

Apócrifos do Antigo Testamento